OSH steht für: 
 Offizierschule des Heeres, eine Ausbildungsstätte der deutschen Bundeswehr
 Open-Source-Hardware, Hardware nach freien Bauplänen
 Wittman Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Oshkosh (Wisconsin), Winnebago County, Wisconsin

O.S.H. steht für: 
 Ordo Sancti Hieronymi, siehe Hieronymiten

osh steht für: 
 Old shell, eine UNIX-Shell, siehe Thompson-Shell

Siehe auch:
 Osch (Begriffsklärung)
 Old State House

Abkürzung